

Дани сећања 

1250-е пне.

fr:1257 av. J.-C.